Ардуино:

 Ардуино, Джованни (1714—1795) — итальянский геолог, известный как «отец итальянской геологии».
 Ардуино, Пьетро (1728—1805) — итальянский биолог, ботаник и профессор экономики.

См. также 
 Arduino — торговая марка аппаратно-программных устройств.